

Patronyme 

 Bernard Combet (1953-), nageur français ;
 Claude Louis-Combet (1932-), écrivain français ;
 Claude-Michel-Étienne Combet (?-?), homme politique français ;
 Fernand Combet (1936-2003), écrivain français ;
 Jacques Combet (1920-1993), graveur français ;
 Pierre Combet-Descombes (1885-1966), peintre français.

Divers 
 La manade Combet est un élevage de taureaux de Camargue.
Patronyme français